Cet article est un complément de l'article Moi, quand je me réincarne en Slime. Il recense les différents personnages du light novel, des mangas et des animes.

Fédération de Jura Tempest 

 (identité de sa vie antérieure) /  (identité actuelle par Veldra Tempest)

Le personnage principal de la série.
Il était à l'origine un simple salaryman tokyoite célibataire de 37 ans : il est mort après un poignardage à l'aveugle par un désequilibré en sauvant son cadet et sa fiancée.
En raison de certains désirs qu'il a vaguement formulés en mourant, il se réveille par la suite dans un autre monde réincarné en un slime, monstre normalement considéré comme l'un des plus faibles de cet univers : cependant, tout comme il conserve sa conscience humaine ainsi que les souvenirs de sa vie antérieure, il dispose également de différentes capacités spéciales et uniques, dont « Grand Sage » et « Prédateur » qui lui sont propres, le rendant factuellement surpuissant. Il fait plus tard la connaissance du Dragon des ouragans, Veldra, qui le baptise « Limule » et se lie d'amitié avec lui à travers un pacte.
Bien qu'il n'ait techniquement pas de genre, il s'identifie comme un homme en raison de son ancienne vie : or, le corps androgyne et asexué issu de Shizu qu'il obtient complique légèrement les choses.
Après la défaite du Seigneur Orc, il fonde la , une nation de monstres située dans la grande forêt du Jura, qui cherche à faire coexister les monstres avec d'autres races vivantes.
Étant un slime unique avec des capacités jamais vues auparavant, son niveau de menace ne peut être réellement mesuré : on dit que l'immortalité de Limule est d'un genre spécial en ce sens qu'il continuera à vivre jusqu'à la fin des temps, pour finalement devenir un Grand Roi-Démon.

Une compétence unique que Limule a en lui et qui lui adresse la parole. Elle agit en tant que conseillère pour Limule et a également sa propre attitude. Elle a la capacité d'examiner les capacités d'autres êtres et, une fois que Limule les a consommées avec Prédateur, de décomposer et de reconstituer les capacités vers des formes supérieures. Après l'évolution de Limule en Roi Démon, Grand Sage a évolué en compétence ultime « Raphael, Roi du Savoir ».

Une compétence unique qui permet à Limule de manger à peu près n'importe quoi et d'obtenir des compétences et des objets de la chose dévorée. Il peut même imiter leur apparence après les avoir avalé ou bien les entreposer de côté dans son estomac sans dégradation dans le temps. En intégrant la compétence unique Famine que Limule a obtenu après avoir vaincu le Fléau Orc Gerudo, Prédateur a évolué en . Après l'évolution de Limule en Roi Démon, la compétence a évolué en compétence ultime « Belzebuth, Roi de la Voracité ».

Le Dragon des ouragans qui était connu pour se déchaîner un peu partout et considéré comme un monstre de niveau « Catastrophe » avant de se faire sceller dans la  par une héroïne il y a plusieurs siècles de cela. Il est la première créature qui a rencontré Mikami Satoru après sa mort et sa réincarnation en slime, il est aussi celui qui l'a nommé Limule et qui lui a donné en retour le nom de famille « Tempest ». En devenant son meilleur ami, ils sont tous les deux reliés par un accord. Il a été libéré par Limule qui l'a fait entrer en lui en le dévorant afin d'analyser la compétence Geôle infinie de l'intérieur et de l'extérieur pour la briser. Peu après que Limule ait évolué en roi-démon, ce dernier va utiliser un de ses doubles pour servir de corps au Dragon des Ouragans.

L'aîné et chef du village des gobelins, l'une des premières tribus qui a rencontré Limule, dont il est rapidement devenu le subordonné. Il était un vieux gobelin chétif avant que Limule lui donne son nom, transformant ce dernier en un hobgoblin très musclé. Il accède par la suite au titre de roi des gobelins pour gouverner les autres chefs gobelins dans Tempest. Riguru'd a tendance à apporter des notes d'humour en raison de son extrême loyauté envers Limule, le rendant parfois ridicule.

Le fils de Riguru'd. Il a été nommé d'après son défunt frère pour honorer sa mémoire. Riguru dirige le groupe de chasse pour l'approvisionnement en viande du village.

Un petit gobelin un peu simplet et l'un des fidèles les plus forts de Limule, il est par ailleurs le seul à discuter avec ce dernier d'un ton décontracté. Ses apparitions se font sur des notes d'humour. Contrairement à la plupart des gobelins qui ont changé radicalement en évoluant en hobgoblins, il est le seul à avoir à peine changé d'apparence. Au sein de Tempest, il est le chef des cavaliers gobelins qui possède de manière inattendue une grande maîtrise des compétences d'épée suffisamment pour vaincre un gros monstre. Hakuro a noté que Gobuta a un talent qui mérite d'être encouragé.

Le chef des  pouvant se tapir dans l'ombre de Limule dont il est absolument fidèle. À l'origine, la meute de loups géants, autrefois dirigée par son père, rencontre Limule pour la première fois lorsqu'elle tente un raid contre le village gobelin ; son père finit par être tué dans la bataille qui s'ensuit, il devient ainsi le nouveau chef des loups géants et décide de servir Limule. Après avoir été nommé par Limule, lui et sa meute ont évolué pour devenir des loups-tempêtes, tandis que Ranga lui-même a évolué en tant que  après avoir utilisé sa compétence  lors du conflit contre le Désastre Orc.

Un grand ogre aux cheveux rouges flamboyant avec une paire de cornes noires. Le village dont il était le prince a été décimé par les orcs. Tout en cherchant à se venger, lui et les cinq autres ogres survivants rencontrent Limule et l'attaquent, le prenant pour l'instigateur du massacre. En découvrant la vérité, il accepte l'alliance temporaire avec Limule et le sert jusqu'à ce que le Seigneur Orc soit vaincu ; Limule décide ainsi de nommer les six ogres qui évoluent en , un type rare d'ogre. Après la défaite du Seigneur Orc, lui et les autres ogres jurent définitivement leur allégeance à Limule. Plus tard, après avoir prêté serment d'allégeance éternelle à Limule, il a reçu le titre de « Général samouraï ».

Jeune princesse des ogres, elle a de longs cheveux roses, des yeux pourpres, deux cornes blanches sur son front et a la peau blanche. Elle est la sœur de Benimaru et la princesse du village qui a été rasé par les orcs. Shuna est l'une des plus grandes admiratrices de Limule et dispose d'une personnalité raffinée et gracieuse. Elle est douée pour la confection de vêtements et enseigne ses compétences aux gobelins après avoir évolué en une kijin quand Limule lui a donné son nom. Plus tard, Limule lui a donné le titre de « Prêtresse ».

Une grande ogresse avec une corne noire, aux cheveux violets, sombres et droits, et au teint pâle. Également dévouée à Limule, elle lui sert de secrétaire personnel et de garde (autoproclamée) après être devenue une kijin, et partage une rivalité avec Shuna pour attirer l'attention de Limule. Elle est une grande combattante, mais parle souvent de façon déplacée, forçant comiquement Limule à agir pour sauver la face. Elle est très maladroite et plutôt sotte, mais aussi assez impulsive et doit être retenue par ses compagnons en raison de ses fréquentes crises de colère. Elle est également une horrible cuisinière (plusieurs personnages ont acquis la compétence "résistance au poison" après avoir survécu à l'un de ses plats). Elle a reçu le simple titre de « guerrière mononofu » après la défaite du Seigneur Orc. Elle fut tuée par les chevaliers de Farmus en voulant protéger un enfant, puis ressuscitée par Limule après son évolution en Roi Démon. Elle obtiendra la compétence "Cuisine", qui lui permet de rendre délicieux tout ce qu'elle prépare, mais n'améliore pas pour autant l'aspect esthétique de ses plats.

Un grand ogre à la peau sombre, aux cheveux bleu foncé, avec des yeux bleus et une corne blanche. Sincère à Limule après être devenu un kijin, il agit fréquemment en tant qu'éclaireur, espion et messager pour ce dernier ; ses capacités ressemblant à celles des ninjas. Après avoir vaincu le seigneur Orc, Limule lui a donné le titre d'« Espion ».

Un vieil ogre ainsi que le plus ancien des six survivants de son clan, il a de longs cheveux blancs, une longue barbe et deux petites cornes blanches ; comme Riguru'd, il retrouve une nouvelle jeunesse après avoir reçu son nom et être devenu un kijin. Fidèle à Limule Tempest, il lui sert de commandant. Généralement calme, il est un vieux sage avec une attitude toutefois insouciante, qui lui vaut un grand respect de ses semblables. Guerrier expérimenté au combat au corps-à-corps ainsi qu'au maniement du sabre, il officie au sein des monstres de la nation de Limule comme maître d'armes (plus particulièrement, de Gobuta et ses camarades hobgoblins qui subissent la sévérité de ses enseignements). Il fut également le mentor du roi de Dwargon, qu'il rencontrât trois siècles avant l'arrivée de Limule.

 
Un ogre avec une barbe de trois jours, aux courts cheveux noirs et avec deux petites cornes sur le front. Étant l'un des subordonnés de Limule Tempest, il est employé comme armurier après être devenu un kijin en recevant son nom. Il est aussi du genre à être captivé par ce qu'il aime. Étant également forgeron, il s'entend très bien avec Kaijin.

  
Un nain artisan/forgeron célèbre pour son artisanat, considéré même comme l'un des plus grands forgerons de ce monde. Il est originaire de Dwargon et servait le roi en personne ;  jusqu'à ce qu'il soit obligé de prendre la responsabilité d'une expérience ratée de Vester. Après avoir agressé le ministre Vester pour avoir insulté Limule, lui et ses amis se font bannir du royaume des nains et contribuent à la construction de la ville de monstres Tempest en se faisant recrutés par Limule. Il tient toujours le roi Dwargo en haute estime.

, , 

Les trois frères nains pris en charge par Kaijin. L'ainé, Garm, est spécialisé dans la forge d'armures, alors que le cadet, Dord, se spécialise dans les ouvrages complexes et l'orfèvrerie, tandis que le benjamin, Mird, est reconnu pour son talent en art et architecture bien qu'il ne s'exprime que rarement.

  
Une dryade protégeant la Grande forêt de Jura avec ses semblables. C'est elle qui annonce à Limule la présence du Seigneur Orc et lui demande son aide pour le vaincre. Après avoir vaincu ce dernier, elle nomme Limule comme Chef de l'Alliance de la Forêt de Jura et fait entrer son peuple, les Tréants, dans l'alliance.

 
Ancien ministre de l'Etat Armé de Dwargon, il est autorisé à rester dans le pays, mais ne pouvait pas reparaître devant le roi des nains, Gazehr Dwargo, qu'il tenait en estime mais qu'il déçut par sa fourberie. À la suite de l'alliance entre Dwargon et Tempest, il est offert à Limule en cadeau par Gazehr pour que Tempest soit à la pointe de la technologie. Vester fut pardonné par Kaijin et Limule, à qui il jure allégeance.

 
Un orc qui a servi de garde du corps à son père, le Seigneur orc Gerudo. Bien qu'il aimait son ancien seigneur, il comprenait également à quel point son seigneur souffrait, étant manipulé par Germudo pour devenir le prochain roi-démon, et ne garde donc pas de rancune envers Limule pour l'avoir vaincu, il veut plutôt assumer la responsabilité de leurs actions communes. Après la défaite du Seigneur orc, Limule choisit de le nommer Gerudo pour hériter de la volonté du Fléau Orc, faisant évoluer ce dernier en un . Étant devenu le , il est à la tête des autres hauts orcs de Tempest, nommés les , et est un commandant de l'armée de Limule.

 
Le fils du chef des hommes-lézards. Il est arrogant et méprise toujours les autres. Ignorant, il est poussé par Laplace à combattre le Seigneur Orc, en renversant son père, mais se rend compte de sa folie quand il entre réellement dans le combat ; il est sauvé par l'intervention de Limule. Pour ses actions, il est banni par son père et plus tard, il décide de servir Limule pour expier ses péchés ;  Limule lui redonne son nom, ce qui le fait évoluer en un . Il se lie d'amitié avec Vester, qui travaille dans un laboratoire installé dans la Grotte du sceau que Gabiru et ses hommes utilisent pour cultiver des herbes magiques.

Le chef des hommes-lézards et le père de Gabiru et Sōka. Quand il reçoit des nouvelles du Seigneur Orc imminent qui arrive, bien que vaillant, il est surtout désemparé sur la façon de protéger sa tribu, jusqu'à ce que Limule offre son aide. Il décide d'accepter l'aide de Limule et se prépare à se tenir prêt, évitant l'affrontement direct contre le Seigneur Orc pour ne pas lui offrir de cadavres de ses guerriers qui le renforceraient, jusqu'au coup d'État de son propre fils. Il est ensuite libéré et sauvé par Sōei. Il reçoit son nom de la part de Limule après la défaite des orcs, et est devenu un dragonewt. Il bannit son fils, afin qu'il puisse aller servir Limule à la place. Il envoie également sa fille servir Limule pour un mandat, afin qu'elle puisse recevoir de l'expérience.

Sōka est la sœur de Gabiru. Elle était à la tête des gardes de son père Abiru, chef des Hommes-lézards. Après avoir formé l'Alliance de la forêt de Jura avec Limule, son souverain l'envoie servir ce dernier pour acquérir de l'expérience. Elle reçoit une apparence plus humaine en évoluant en dragonewt après avoir été nommée par Limule. Dû à son engouement pour Souei et souhaitait lui être utile, elle devient l'une de ses disciples.

  
Un homme mystérieux surnommé le  qui se révèle être l'un des sept , il devient le subordonné le plus puissant de Limule.
D'abord introduit dans deux histoires annexes (dans la première, en croisant la route de Shizu au Royaume de Filtwood ; dans la seconde, celle du professeur Tiss à Guratol), il est invoqué avec deux congénères dans l'intrigue principale par ce dernier lors de son ascension comme Roi-Démon, en leur offrant les corps de ses dix mille sacrifices. Le Démon plus que tout désireux de rester à ses côtés et le servir afin de voir la « vérité du monde », fit en sorte de rentrer dans les bonnes grâces de Limule : il obtint ainsi son approbation en recevant un nom (que le slime a choisi car, en plus de la pertinence onomastique, il lui rappelait également une supercar homonyme).
Totalement dévoué à son maître et comblé de le servir, Diablo a fondé les , une organisation de Démons qu'il a strictement disciplinée, et en fait la force de combat la plus puissante de Tempest.

Royaume des nains, Dwargon 

 
Le roi de la , le nom du royaume des nains. Il est un vieil ami de Kaijin. Surnommé le Roi héroïque, il est puissant, sage et juste. C'est aussi un puissant guerrier spécialisé dans le maniement de l'épée qui a été formé par Hakurō. Il forme une amitié et une alliance politique avec Limule et sa nation Tempest après avoir réalisé leur valeur.

Royaume de Blumund 
Le  est un petit pays entouré par la grande forêt du Jura à l'est, le royaume de Farmus au nord, la dynastie des sorcières de Thalion au sud et l'Alliance de l'Occident à l'ouest.

Le maître de la Guilde du royaume de Blumund. À la suite du rapport de Kabal, Gido et Ellen, il voulut rencontrer Limule afin de voir s'il était allié ou ennemi et se rendit à Tempest. Il est souvent choqué au point qu'il perd littéralement ses couleurs chaque fois que quelque chose se passe dans Tempest.

Un ministre du royaume de Blumund. Ami de Fuse, le maître de la guilde de Blumund, c'est lui qui demanda à ce dernier de mener des recherches sur la disparition de Veldra.

Un grand marchand dans le royaume de Blumund. Il a déménagé à Tempest peu de temps après l'ascension de Limule au rang de Roi-Démon. Mjöllmile est chargée des finances et de la publicité pour Tempest.

Royaume de Farmus 
Le  est un grand pays situé à l'ouest de Dwargon et le plus proche des nations occidentales. Ce royaume attaquera la Fédération Jura Tempest qui gênait leurs affaires.

Le chef des mercenaires envoyé en mission de reconnaissance par le royaume pour enquêter dans la forêt de Jura à la suite des rapports de la présence d'un seigneur orc. Ancien prisonnier, il fuit son royaume avec ses partenaires qui avaient été envoyés pour déterminer la présence du seigneur orc, et fut considéré comme le « héros » qui tua ce dernier sur la demande de Limule. Après la guerre contre Farmus, Limule lui demandera de devenir le nouveau roi de cette nation. 

Une sorcière humaine qui se révèle être une majin manipulée par le Roi-Démon Clayman et membre des Cinq Doigts. Elle intègre le groupe de Yōmu pour infiltrer Jura Tempest. Elle tombera amoureuse de Yōmu durant sa mission.

Limule feindra sa mort en détruisant son cœur artificiel servant de mouchard à Clayman et le remplacera par un nouveau, libérant ainsi la démone du contrôle du Roi démon.

, , 

Des transfuges issus du Japon qui servent le royaume de Farmus.
Ils sont responsables de l'attaque provoquée sur la capitale de Jura Tempest. Ils ne survivent pas à la contre-attaque des monstres.

Royaume d'Englesia 
Le  est l'un des états les plus puissants de ce monde, et se situe à l'ouest des royaumes de Blumund et de Farmus. Sa grande capitale abrite le siège de la Guilde.

Surnommée , elle est une humaine venant du Japon. Elle a été invoquée dans ce monde par le roi-démon Leon Cromwell pendant les Bombardements de Tokyo lors de la Seconde Guerre mondiale, la sauvant d'une mort certaine même si elle en garde des séquelles. Son invocation fut considérée comme un échec et elle fut abandonnée après avoir eu un esprit du feu, Ifrit, scellée en elle. Peu de temps après, elle acquiert le nom . Contrairement à son apparence de jeune femme, Shizu est en fait âgée mais son corps a cessé de vieillir en étant l'hôte d'Ifrit. Elle se rend compte que Limule vient également du Japon et durant le peu de temps qu'ils ont passé ensemble, ils sont devenus de bons amis. Après son décès, son corps est dévoré par Limule, ce qui lui donne une forme humaine.

Un esprit du feu de haut rang qui a été scellé à l'intérieur de Shizu par le roi-démon Leon Cromwell. Il était au début assez imprévisible, attaquant pratiquement tout être qui se rapprochait de Shizu, même s'il ne représentait aucune menace, et cette dernière ne pouvait rien faire pour l'en empêcher. Après que Leon ait abandonné la jeune femme, elle rencontra une guerrière qui lui fit don d'un masque permettant de maîtriser la puissance d'Ifrit. Mais, avec l'âge, la magie faiblit et Shizu menaçait de perdre le contrôle. Ifrit finit par se libérer et s'en prit à Limule qui voulait protéger ses amis. Le slime parvint à l'absorber et l'esprit finit emprisonné dans la geôle infinie. Il fera alors la rencontre de Veldra et se liera d'amitié avec lui en jouant au shōgi. Durant ses discussions avec le dragon des ouragans, il prit conscience du mal qu'il a fait à Shizu et regrette ses actions passées. Plus tard, à la demande de Veldra qui voulait un assistant, Limule libèrera l'esprit du feu et lui donnera le nom de Charys.

Tout comme Limule et Shizu, il est un humain venant du Japon. Il dirige la Guilde en tant que .

Issu d'une invocation incomplète par les nations occidentales, Kenya est un garçon énergique et impétueux qui privilégie la magie de feu. Comme tous les invoqués enfants, son corps en croissance a emmagasiné trop de mana et il était voué à une mort prochaine. Ses invocateurs se sont donc désintéressés de lui et il a été recueilli par Shizu et la guilde. Limule le sauva en même temps que les autres enfants en scellant en lui un esprit capable d'absorber l'excès de mana. Il est actuellement l'hôte d'un esprit unique de lumière.

Issu d'une invocation incomplète par les nations occidentales, Ryōta est un enfant silencieux qui possède un esprit hybride d'eau et de vent.

Issu d'une invocation incomplète par les nations occidentales, Gale est le plus âgé des cinq enfants possédant une affinité avec la magie de terre et dont l'esprit est également un élémentaire de terre.

Issue d'une invocation incomplète par les nations occidentales, Alice est la plus jeune des cinq enfants. Elle aime les peluches et sa magie de marionnettiste fait d'elle un . Elle est l'hôte d'un esprit d'air.

Issue d'une invocation incomplète par les nations occidentales, Chloé est une fille énigmatique adorant les livres. Elle est l'hôte d'un esprit mystérieux qui semble lié à Shizue, son ancienne maîtresse.

Eurasanie 
Le , est un état dirigé par le roi-démon Callion, situé au sud-est de Tempest.

Un des , qui sont des subordonnés directs de Callion. Il se fait appelé le .

L'une des Trois Lycanthropes, sous le commandement direct de Callion. Elle se fait appelée la 

La meneuse des Trois Lycanthropes, elle est aussi connue sous le nom de la .

Un homme-loup, considéré comme l'homme-bête le plus faible parmi les subordonnés de Callion, envoyé avec les autres représentants de la délégation d'Eurasanie pour la première visite officielle à la Fédération de Jura Tempest : il y subit à son tour l'entraînement de Hakurō, ce qui le rapproche de Youmu et Gobuta.
Loyal à son maître mais aussi de nature fidèle, il se lie d’une franche amitié avec Youmu et, comme lui, tombe amoureux de Mjuuran.

Dynastie des sorcières de Thalion 
La  est connue comme étant une puissante nation avec une histoire de plus de , centrée sur la vielle dynastie elfique composée de treize familles royales. Elle est située au Sud-Ouest de la grande forêt de Jura.

Impératrice de la dynastie des sorcières de Thalion. Bien qu'elle a l'apparence d'une jeune femme par son sang de , elle est beaucoup plus âgée que son bel-oncle, Elalude, et dont il est même tabou de lui demander son âge. Elle connaît le Roi-Démon Leon Cromwell depuis le temps où il était reconnu comme un héros et est l'un de ses rares amis à comprendre sa nature.

Un  noble qui est un dirigeant de Thalion, officiellement désigné comme archiduc, il est l'oncle de l'empereur Salion Hermesia. Il a un esprit clair et une connaissance approfondie de la politique et de la magie, mais il aime énormément sa fille, Ellen (Elyune). Il est aussi un ami proche du roi Gazehr Dwargo du royaume des nains.

Un humain aventurier de classe guerrier. Il est le chef du groupe des aventuriers simplement connu sous le nom de groupe de Kabaru, composé de lui-même, Ellen et Gido. Il est l'un des derniers compagnons de Shizue et l'un des premiers amis humains de Limule en tant que slime. Bien que son groupe soit connu de Limule comme quelque peu maladroit (et servant pour les notes comiques), ils sont considérés comme très fiables dans leur communauté d'aventuriers locale.

Un humain aventurier de classe voleur. Il est l'un des derniers compagnons de Shizue et l'un des premiers amis humains de Limule en tant que slime. Bien qu'il se spécialise dans les opérations secrètes et la collecte d'informations, il a tendance à conduire son groupe directement dans des terriers de monstres au lieu de s'en éloigner.

Une aventurière de classe sorcière rattachée à la Guilde de Blumund, sous les ordres directs de Fuse. Elle est l'un des derniers compagnons de Shizue et l'un des premiers amis humains de Limule en tant que slime. Après l'attaque du royaume de Farmus conduisant à la mort de Shion et d'autres monstres villageois, Ellen arrive rapidement à Tempest pour donner d'importantes informations à Limule sur le rituel d'ascension de Roi-Démon afin de ressusciter les victimes ; rélévant au passage sa véritable identité d'elfe, , membre de la famille royale de Sarion.

Elle s'est enfuie pour partir à l'aventure en transformant son apparence en une humaine avec des médicaments ; servant d'escorte, Kabaru et Gido ont dû la suivre alors qu'ils sont membres de , une unité militaire de Salion. Ils cachent leurs véritables capacités en les limitant avec des anneaux magiques et se font passer pour de simples aventuriers de rang B. Ellen demande ensuite le droit d'asile à Tempest, par peur de représailles de Sarion pour avoir contribuer à la naissance d'un nouveau Roi-Démon.

Roi-Démons

Actuels 

Il est l'un des roi-démons de ce monde et a invoqué Shizu en la sauver d'une mort certaine.

Elle est l'une des plus anciens et des plus puissants roi-démons. Dû à son apparence, elle est souvent prise pour une simple petite fille aux couettes roses. Elle est également connue sous le nom de , un roi-démon de rang « Calamité » dont le pouvoir est l'incarnation même de la destruction. Elle se lie d'amitié avec Limule et décide de vivre à Tempest, pour ne lui causer que du stress et des problèmes dus à ses méfaits involontaires. Plus tard, elle attaque Eurasanie et semble tuer Karion, Limule supposera qu'elle est manipulée par Clayman, mais il s'avère qu'elle jouait la comédie afin d'endormir sa méfiance. À la fin du Walpurgis, elle se retrouve à avoir Karion et Frey comme subordonnées, à son plus grand dam.

La reine des fées qui se révèle également être une reine-démone (ce qu'elle voit comme une déchéance). Guide des saints, elle accorde aussi une protection divine aux héros et préserve l'équilibre du monde. Après que Limule ait vaincu son golem, elle accepte de l'aider à appeler des esprits pour sauver les élèves de Shizu, en échange ce dernier lui créer son nouveau serviteur Beretta. Après que Limule ait évolué en Roi Démon, elle vient le prévenir pour le Walpurgis et se range de son côté. Après la mort de Clayman et la fin du Walpurgis, elle décide de s'installer à Tempest avec Beretta. Limule l'aidera à aménager son labyrinthe pour en faire une attraction touristique.

Guy Crimson
Démon primordial et un des roi-démons les plus anciens avec Milim, ce serait d'ailleurs lui qui serait à l'origine de sa transformation. C'est un personnage plutôt calme et décontracté, mais reste le plus puissant des roi-démons. Il se soucie peu des autres, mais porte un grand intérêt envers les personnes qui ont gagné son estime.

Luminous Valentine
Vampire reine-démonne et souverain du Saint Empire de Ruberios, contrôlant l'Église de l'Ouest. Elle gère ses affaires de roi-démon par l'intermédiaire de son serviteur Roy Valentin, qui se fait passer pour elle, tandis qu'elle joue le rôle d'une simple domestique. Elle déteste Veldra depuis que ce dernier a détruit son royaume et ce dernier a la mauvaise habitude d'écorcher son nom.

Dino
Ange déchu devenu roi-démon. C'est un fainéant qui passe ses journées à dormir, même lors des Walpurgis. Il ne s'entend pas bien avec Lamyris avec qui il se dispute constamment.

Dagruel
Géant roi-démon. On apprend pendant la présentation des nouveaux peuples de la fédération de jura tempest ( après le walpurgis) qu’il a 3 fils .

Anciens 

Il est un roi-démon issu de la nouvelle génération et est né il y a 400 ans. Il est connu sous le nom de  et est un membre des Clowns Modérés. Malgré son statut, il est le plus faible des Roi-Démons, et ne se bat presque jamais, laissant le sale boulot à ses pantins ou a concevoir des plans complexes pour arriver à ses fins. Il est tué par Limule lors du Walpurgis.

Germudo était un serviteur de Clayman. Il a donné des noms au Seigneur orc, à Gabiru et à d'autres monstres pour réveiller un nouveau roi-démon, le Désastre Orc. Il se fait plus tard dévorer par ce dernier.

Le  qui a reçu son nom par Germudo dans le but de créer le prochain roi-démon. Doté de la compétence unique  qui lui permet de s'approprier la force et les compétences de ceux qu'il dévore, elle est quasiment identique à « Prédateur » de Limule, mis à part le fait qu'elle contamine tous les orcs et les rend constamment affamés au point de manger les siens. Il finit par évoluer en , un état proche d'un roi-démon, après avoir tué et dévoré Germudo. Après l'avoir dévoré avec Prédateur et libéré de ses péchés, Limule prend tous les orcs sous son aile et nomme également son serviteur Gerudo pour qu'il hérite de sa volonté.

Un des roi-démons qui est aussi un lycanthrope/homme-bête guerrier régnant sur Eurasanie en tant que . Après l'attaque de Charybde, il conclut une alliance entre Eurasanie et Tempest. Plus tard son royaume est ravagé par Millim et Karion est déclaré mort, cependant il a réussi à survivre et s'est déguisé lors du Walpurgis afin de surveiller Clayman. Après la mort de ce dernier, il renonce à son titre de Roi-Démon pour travailler sous les ordres de Millim.

La Reine des  contrôlant la  qui est aussi une reine-démone connue sous le nom de la . Elle fait fabriquer pour Clayman un bijou capable de contrôler les gens mentalement qu'il comptait utiliser sur Millim. Après la mort de Clayman, elle renonce à son titre de Roi-Démon pour travailler sous les ordres de Millim, dont elle est très proche.

Kazarym
Ancien roi-démon et président des Clowns modérés. Il a été vaincu et tué par Leon Cromwell il y'a 200 ans, mais son âme fut sauvé par Yuuki Kagurazaka qui le plaça dans un homoncule d'elfe. Il prépare à présent son retour et sa vengeance sur Leon.

Les Clowns Modérés 

Vice-président de la troupe de . Malgré son attitude désinvolte et enthousiaste, il est particulièrement rusé et manipulateur. Il aide Germudo à créer le Seigneur Orc pour Clayman, mais ce plan est un échec. Par la suite, il tente de s'infiltrer dans la Sainte Église de l'Ouest mais est repoussé par le vampire Louis-Valentine. Il profite ensuite du Walpurgis pour une nouvelle tentative, mais tombe cette fois sur Hinata Sakaguchi. Après s'être enfui, il apprend de la bouche de Roy Valentine que Clayman est mort, en colère il tua le vampire et se met à rire pour cacher son chagrin.

Tear
Elle est la plus petite des membres, elle a un caractère assez enfantin, mais est tout aussi manipulatrice que ses compagnons. Avec Footman, elle manipule Phobio pour l'inciter à servir d'hôte à Charybde. Lors de la bataille d'Eurasania, elle et Footman affrontent Gerudo et Phobio, mais fuient malgré leur avantage.

Footman
Il est assez grand et gros et a tendance à facilement s'énerver y compris avec ses compagnons. Avec Tear, il manipule Phobio pour l'inciter à servir d'hôte à Charybde. Lors de la bataille d'Eurasania, Tear et lui affrontent Gerudo et Phobio, mais fuient malgré leur avantage.

Autres 

Une transfuge issue du Japon devenue capitaine des chevaliers de l'Église occidentale et commandante de la garde impériale de Lubélius. Elle s'en prendra à Limule, croyant qu'il a tué Shizu.

Notes et références

Notes

Références 

Moi quand je me réincarne en Slime
Moi quand je me réincarne en Slime